Seznam polkov z zaporedno številko 71.

Seznam 
 Pehotni
 71. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 71. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 71. pehotni polk (Wehrmacht)
 71. strelski polk (ZSSR)
 71. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 71. grenadirski polk (Wehrmacht)
 71. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 71. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 71. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 71. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 71. obalni artilerijski polk (ZDA)
 71. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 71. artilerijski polk (Wehrmacht)
 71. minometni polk (Wehrmacht)

 Zračnoobrambni
 71. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

 Inženirski/Pionirski
 71. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi